Charles Abbott, eerste Baron van Tenterden (1762-1832), Engels jurist
 Charles Abbott, derde Baron van Tenterden (1834-1882), Brits diplomaat
 Charles Conrad Abbott (1843-1919), Amerikaans archeoloog en natuuronderzoeker
 Charles Lydiard Aubrey Abbott (1886-1975), administrateur van het Noordelijk Territorium van Australië
 Charles Abbott (footballer) (geboren 1939), Australian football-speler